Мыстковский — польская фамилия; имеет женскую форму Мыстковская.
 Мыстковский, Игнатий (1826 — 1863) — польский националист и революционер, активный участник Польского восстания 1863 года.
 Мыстковский, Пшемыслав (род. 1998) — польский футболист, играющий на позиции нападающего.